

Geografia 
 Pucará – comune della Bolivia
 Pucará – città della provincia di Huancayo, in Perù
 Pucará – città della provincia di Jaén, in Perù
 Pucará – città della provincia di Lampa, in Perù
 Distretto di Pucará – distretto del Perù nella regione di Cajamarca
 Distretto di Pucará – distretto del Perù nella regione di Junín
 Distretto di Pucará – distretto del Perù nella provincia di Puno

Altro 
 Pucará – fortezza inca
 FMA IA-58 Pucará – aereo militare della Fábrica Argentina de Aviones